«Баффи — истребительница вампиров» () — американский молодёжный телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. Сериал создан по мотивам одноимённого полнометражного фильма 1992 года.

Несколько лет спустя после окончания сериала, Джосс Уэдон и его команда решили продолжить историю Истребительницы там, где она закончилась — так появился восьмой сезон в виде комиксов, официально получивших статус сезона. Серия насчитывает 40 выпусков, выходивших с 14 марта 2007 по 5 января 2011 года, которые будут продолжены в 9 сезоне, также в виде комиксов.

Выпуски

Специальные выпуски

Моушн-комикс 
Студия Fox Home Entertainment выпускает видео-комикс по мотивам первых 19 выпусков 8 сезона. Первый выпуск появился на сайтах Amazon Video on Demand и iTunes 19 июля 2010, а новые выпуски выходили каждый понедельник. DVD-коллекция видео-комикса поступит в продажу 4 января 2011 года, в коробке также будет присутствовать коллекционный номер — перепечатанная версия самого первого выпуска комиксов о Баффи от издательства Dark Horse Comics.

Примечания

Ссылки 
 
 Баффи — истребительница вампиров at Dark Horse Comics
 Интервью с Джоссом Уэдоном для TVGuide.com
 Сайт с комиксами о Баффи и её компании основное направление перевода именно восьмой сезон

8
Вампиры в комиксах
Комиксы по мотивам телесериалов